Ел Агвахе има више значења:

 Ел Агвахе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахе (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахе (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Агвахе (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахе (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахе, Ла Крузада (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахе, Ла Албарада (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахе (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе, Уаге (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахе (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвахе (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвахе (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвахе (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвахе (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвахе (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе, Куартел Агвахе (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвахе (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Агвахе (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агвахе (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Агвахе (Сан Хуан Сијенегиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвахе (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвахе (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвахе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвахе (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвахе (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвахе (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахе (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахе (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахе (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахе (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвахе (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвахе (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвахе (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвахе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику